Atriplex hastata wird oder wurde als Synonym für zwei verschiedene Pflanzenarten verwendet:
 Pfeilblättrige Melde (Atriplex calotheca) 
 Spieß-Melde (Atriplex prostrata) (fälschlich in zahlreichen Florenwerken)